Eressea bzw. Eressëa steht für

 eine Insel in der fiktiven Welt von J.R.R. Tolkien, siehe Regionen und Orte in Tolkiens Welt.
 davon abgeleitet der Titel eines Play-by-E-Mail-Spiels, siehe Eressea PbeM.